Рейске, Иоганн Якоб (1716—1774) — немецкий филолог, эллинист и профессор арабского языка.
  — жена Иоганна Р., продолжившая дело мужа после его смерти.

Примечания